Vitholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitholmen, Sibbo, Nyland, 
 Vitholmen, Borgå, Nyland, 
 Vitholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Vikholmen
Vetholmen

Robotskapade Finlandförgreningar